Villot ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Marie Villot (1905–1979), französischer Geistlicher, Kardinalstaatssekretär und Camerlengo der römisch-katholischen Kirche
 Pierre-Louis Villot-Dufey (1664–1736), französischer Schauspieler